

Personalidades
Stella Maris (cantora) — nome artístico de Adelaide Tostes, viúva de Dorival Caymmi
Nossa Senhora do Carmo — título consagrado à Virgem Maria
Ishtar - Título consagrado à Deusa babilônica da guerra e do amor - como "Estrela do mar" - nas fontes primitivas diz-se que Ishtar é a protetora dos navegantes - esse título e arquétipo foram aplicados também às Deusas Ísis no Egito e Afrodite na Grécia.

Localidades
Stella Maris (Salvador) — bairro da cidade de Salvador

Outros
Ave Maris Stella — hino da comunidade francófona de Acádia, localizado nas províncias canadenses de Nova Escócia e Nova Brunsvique
Casa de Saúde Stella Maris — hospital localizado na cidade de Caraguatatuba
Stella Maris (jornal) — jornal religioso editado na Suíça em língua francesa e alemã.

Ver também 
 Estrela-do-mar